Charles Morel peut désigner :
 Charles Morel, un personnage du roman À la recherche du temps perdu de Marcel Proust ;
Charles Morel (1601-1640), imprimeur et libraire français ;
 Charles Morel (1837-1902), un historien et homme de presse suisse, cofondateur de la Revue critique d'histoire et de littérature ;
 Charles Morel (1861-1908), un dessinateur, graveur, illustrateur français ;
 Charles Morel (1893-1968), un homme politique français ;
 Charles Morel (1916-2015), un militaire et résistant français.